Duke of York (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
 HMS Duke of York, een slagschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Duke of York's Theater, een theater
 Hertog van York (Engels: Duke of York)
 Andrew van York, titeldrager Hertog van York sinds 1986